Цицин — фамилия. Известные носители:

 Цицин, Константин Георгиевич (род. 1960) — российский государственный деятель.
 Цицин, Николай Васильевич (1898—1980) — советский ботаник и селекционер, академик АН СССР и ВАСХНИЛ.
 Цицин, Феликс Александрович (1931—2005) — советский и российский астроном.

См. также 
 Цыцин
 Титин
 Цицианов

Примечания